Hann bezeichnet:
 Hann (Dorf), Dorf in Lakdakh, Indien

Hann ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hann-Byrd (* 1982), US-amerikanischer Filmschauspieler

 Chris Hann (* 1953), britischer Sozialanthropologe
 Claudia Hann, Puppenspielerin, Autorin, und Theaterleiterin
 Dorothy Hann (* um 1930), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark Nitsche, deutsches Theologen-Ehepaar
 Erhard Hann (1400–1460), deutscher Bergbauingenieur
 Frank Hann (1846–1921), britischstämmiger Entdeckungsreisender und Viehzüchter in Australien
 Franz Gustav Hann (1850–1921), österreichischer Denkmalpfleger und Lehrer
 Friedrich Hann (1817–1852), siebenbürgischer nationalökonomischer Schriftsteller
 Georg Hann (1897–1950), österreichischer Kammersänger (Bass)
 Johann Joseph von Hann (1763–1830), sächsischer General
 Johann Wenzel Hann (1763–1819), österreichischer Lyriker
 Julius von Hann (1839–1921), österreichischer Mathematiker und Meteorologe
 Ludwig Hann (1826–1867), österreichischer Rechtsanwalt und liberaler Politiker
 Mamadou Kassé Hann (* 1986), französischer Hürdenläufer
 Michael Hann (1958–2020), deutscher Personaler und Hochschullehrer
 Quinten Hann (* 1977), australischer Snookerspieler
 Stephan Hann (* 1970), deutscher Modemacher
 William Hann (1837–1889), britischstämmiger Entdeckungsreisender und Viehzüchter in Australien
 Wong Choong Hann (* 1977), malaysischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Frank-Hann-Nationalpark in Australien
 Hann River (Fitzroy River), Fluss in Western Australia
 Hanngletscher, Gletscher in Südostgrönland
 Hann und Gulpenheh
 M. Hann’s Söhne
 Stadthann, Amtsträger in Siebenbürgen
 Han
 Hann. Münden